Pojem Internacionála není jednoznačný. 
 Internacionála (politika)
 Internacionála (píseň)